Lucio Volcacio Tulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Volcacio Tulo (ciudadano de Forum Clodii).— Ciudadano de Forum Clodii del siglo I a. C.
 Lucio Volcacio Tulo (cónsul 66 a. C.).— Cónsul en el año 66 a. C.
 Lucio Volcacio Tulo (cónsul 33 a. C.).— Cónsul en el año 33 a. C.